Grallomyces är ett släkte av svampar. Grallomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Grallomyces